Sant Salvador de Bianya steht für:

 Sant Salvador de Bianya (La Vall de Bianya), Ortsteil von La Vall de Bianya, Gemeinde in der Provinz Girona, Spanien
 Sant Salvador de Bianya (Kirche), Kirche in Sant Salvador de Bianya